School of Rock (film), een Amerikaanse film uit 2003 van Richard Linklater
 School of Rock (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op deze film
 School of Rock (album), de soundtrackalbum van de gelijknamige film
 School of Rock (musical), musical gebaseerd op de film uit 2003 door Andrew Lloyd Webber
 School of Rock (organisatie), een internationale organisatie voor naschoolse muziekopleidingen